Star Princess ist der frühere Name folgender Kreuzfahrtschiffe:

 Columbus (Schiff, 1989)
 Pacific Encounter (2002)